Чемпионат Европы по футболу 1998 среди юношей до 18 лет — 47-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 19 по 26 июля 1998 года на Кипре. Ирландцы впервые в своей истории стали чемпионами. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1999.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 1998 году
Июль 1998 года
Спорт на Кипре в 1998 году
футбол
Международные соревнования по футболу на Кипре
Чемпионаты Европы на Кипре